Jindabyne ist der Name von:

 der australischen Stadt Jindabyne (New South Wales)
 der Name des Stausees Lake Jindabyne in New South Wales in Australien, der ein Teil des Snowy-Mountains-Systems ist 
 des im Jahr 2006 veröffentlichten Filmdramas mit Laura Linney und Gabriel Byrne Jindabyne – Irgendwo in Australien